Српска лига Исток у сезони 2011/12. је једна од четири Српске лиге у фудбалу, које су трећи степен фудбалских тамичења у Србији. Лига броји 16 клубова. Виши степен такмичења је Прва лига Србије, а нижи су Нишка зона и Поморавско-Тимочка зона.

У претходној сезони из лиге су испали Дубочица из Лесковца, Јединство из Параћина и Рудар из Алексиначких рудника као најлошије пласирани тимови лиге а у лигу су се пласирала три нова клуба, а то су: Балкански из Димитровграда из Нишке зоне и Трговачки из Јагодине и Борац из Бивоља из Поморавско-Тимочке зоне. Из Прве лиге Србије је испао Динамо из Врања, а у виши ранг такмичења је прешао Раднички из Ниша.

Клубови у сезони 2011/12.

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони.

Табела

Прва лига Србије

Српска лига Исток 

Легенда

Зоне

Спољашње везе 
 Фудбалски савез региона Источне Србије - Званични сајт
 Сезона 2011/12 на srbijasport.net

Српска лига Исток
Исток